Eau Rouge (franz. rotes Wasser) bezeichnet:

 Eau Rouge (Fluss), einen Fluss in Belgien
 Eau Rouge (Kurve), eine Kurve der Rennstrecke von Spa-Francorchamps